Greencastle kan syfta på:

Geografi

Irland 

 Greencastle (ort i Irland), Ulster, County Donegal,

USA 

 Greencastle, Indiana, countyhuvudort, Putnam County, 
 Greencastle, Pennsylvania, Franklin County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar